EXA – w X Window System architektura akceleracji grafiki dla rozszerzenia XRender
 EXA – Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (Ekwadorska Cywilna Agencja Kosmiczna)
 Exa (aparat fotograficzny) – marka aparatów fotograficznych produkowanych przez przedsiębiorstwo Ihagee w NRD
 EXA-Drive – system wspomagania redukcji biegów
 eksa – w wielu językach exa